

Копечень () — комуна у повіті Ілфов.
 Копечень () — село у повіті Ілфов. Адміністративний центр комуни Копечень.
 Копечень () — комуна у повіті Вилча.
 Копечень () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Копечень.
 Копечень () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Малу-ку-Флорі.
 Копечень () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Раковіца.
 Копечень () — село у повіті Біхор. Входить до складу комуни Симбета.
 Копечень () — село у повіті Клуж. Входить до складу комуни Сендулешть.

Копечень () — село у Синжерейському районі.